Dendryphiosphaera är ett släkte av svampar. Dendryphiosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendryphiosphaera